Амгинский наслег — сельское поселение в Якутии:
 Амгинский наслег (Амгинский улус);
 Амгинский наслег (Таттинский улус).